Název Žilina mají:

sídla
 Žilina, město na Slovensku
 Žilina (okres Kladno), obec v okrese Kladno
 Žilina (Nový Jičín), část města Nový Jičín v okrese Nový Jičín

lidé
 Miroslav Žilina (1926–1999), český redaktor a překladatel

ostatní
 Žilina (loď), osobní motorová loď z roku 1958 provozovaná na Oravské přehradě

Externí odkazy